Punta Labbé steht für:
 in Chile geläufiger Name für den Kitchen Point, einer Landspitze von Tirizis Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 in Chile geläufiger Name für den Labbé Point, einer Landspitze von Basso Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis